Анка Зупанц је била југословенска и словеначка глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1965. || Истим путем се не враћај || /
|-
| 1966. || Амандус || Катарина
|-
| 1967. || Диверзанти || Олга (као Ана Зупанц)
|-
| 1967. || Прича које нема || /
|-
| 1967. || Празник || Синђелија
|-
| 1968. || Лелејска гора || Неда
|-
| 1968. || -{La kermesse des brigands}- (ТВ серија) || Филомена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1973. || Сутјеска || Болничарка која његује Веру (као Ана Зупанц)
|-
| 1973. || Со (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Бомбаши || Медицинска сестра (као Ана Зупанц)
|-
| 1975. || Живе везе (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Луде године || Наставница (као Ана Павловић-Зупанц)
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Словеначке глумице
Југословенски глумци